Густаво () — іспанське, італійське та португальське чоловіче ім'я, що походить від Густава /ˈɡʊstɑːv/.

Люди

Драма, кіно і телебачення 
 Густаво Алатрісте — мексиканський актор, режисер і продюсер фільмів
 Густаво Агуерре (нар. 1953) — аргентинський художник, куратор, письменник і театральний художник
 Густаво Фрінг — вигаданий персонаж американського телевізійного серіалу «Пуститися берега»

Інженерія, релігія і наука 
 Густаво Колонетті (1886—1968) — італійський математик і інженер
 Густаво Гут'єррес Меріно (р. 1928) — перуанський теолог і домініканський священик, вважається засновником визвольного богослов'я в університеті Нотр-Дам
 Густаво Тамайо — колумбійський офтальмолог

Музика 
 Густаво Анхель (нар. 1968) — мексиканська співачка з гурту Los Temerarios
 Густаво Ассіс-Бразіл — бразильський джазовий гітарист
 Густаво Бесерра-Шмідт (нар. 1925), чилійський композитор
 Густаво Серати (1959—2014), Аргентинський художник і композитор
 Густаво Кордера (нар. 1964), аргентинський рок-музикант
 Густаво Дудамель (нар. 1981) — венесуельський диригент
 Густаво Рамірес Раєс — мексиканський музикант і композитор
 Густаво Сантандер — колумбійський композитор
 Густаво Сантаолалья (1952) — аргентинський музикант, продюсер і композитор. Володар премії «Оскар»
 Густаво (нар. 1978) — сценічний псевдонім латвійського репера і продюсера Густавса Бутеліса.

Військові і політики 
 Густаво А. Мадеро (1875—1913) — учасник мексиканської революції
 Густаво Адольфо Салгеро Еспіна (нар.1946) — колишній віце-президент Гватемали
 Густаво Аркос Бергеньєс (1926—2006) — кубинський революціонер поряд з Фіделем Кастро
 Густаво Діас Ордас (1911—1979) — колишній президент Мексики
 Густаво Еспіноза — перуанський політик і конгресмен
 Густаво Естева — Мексиканський активіст, який заснував Університет де-ла-Тьєрра у Оахаці, Мексика
 Густаво Хіменес (1886—1933) — Перуанський полковник, який займав пост президента Перу шість днів
 Густаво Лі (1920—1999) — представник ВПС в уряді хунти, що правила у Чилі
 Густаво Нобоа (нар. 1937) — політичний діяч і екс-президент Еквадору
 Густаво Петрічолі (нар. 1928) — мексиканський економіст і посол у США
 Густаво Рохас Пінілья (1900—1975) — колишній військовий диктатор і колумбійський політичний діяч
 Густаво Васкес Монтес (1962—2005) — мексиканський політичний діяч, губернатор Коліми.

Спорт 
 Густаво Адріан Лопес (нар. 1973) — аргентинський футболіст
 Густаво Андрес Оберман (нар. 1985)- аргентинський футболіст
 Густаво Айон — мексиканський баскетболіст
 Густаво Бадель (нар. 1972) — венесуельський професійний культурист
 Густаво Баррос Скелотто — аргентинський футболіст.
 Густаво Бенітес (нар.1953) — парагвайський футболіст і тренер.
 Густаво Бокколі (нар. 1978) — бразильський футболіст
 Густаво Боржес (нар. 1972) — бразильський плавець
 Густаво Бранд (нар. 1961) — венесуельський футбольний арбітр
 Густаво Кабрера (нар. 1979) — гватемальський футболіст
 Густаво Десотті — аргентинський футболіст, нападник
 Густаво Ендрес — бразильський волейболіст
 Густаво Гарсія (нар. 1980) — мексиканський футболіст
 Густаво Куертен (нар. 1976) — бразильський тенісист
 Густаво Мандука (нар. 1980) — бразильський футболіст
 Густаво Мендес (нар. 1971) — уругвайський футболіст
 Густаво Мендес (нар. 1967) — уругвайський футбольний арбітр
 Густаво Морініго (нар. 1977) — парагвайський футбольний півзахисник
 Густаво Мунуа (нар. 1978) — уругвайський футболіст, воротар
 Густаво Нері (нар. 1977) — бразильський футболіст
 Густаво Оліверос (нар. 1946) — кубинський фехтувальник
 Густаво Поєт (нар. 1967) — уругвайський футболіст
 Густаво Кінтерос (нар. 1965) — болівійський футбольний тренер і колишній захисник
 Густаво Салгейру де Алмейда Коррея (нар. 1985) — бразильський футболіст
 Густаво Вальдеррама (нар. 1977) — венесуельський волейболіст
 Густаво Варела (нар. 1978) — уругвайський футболіст
 Луїс Густаво Діас (нар. 1987) — бразильський футболіст

Письменники 
 Густаво Адольфо Беккер (1836—1870) — іспанський письменник віршів і оповідань
 Густаво Перес Фірмат — кубинський письменник, поет, професор
 Густаво Горріті — перуанський журналіст
 Густаво Сайнс (нар. 1940) — мексиканський письменник

Інші 
 Карлос Густаво дос-Анхос — дипломат Сан-Томе і Принсіпі і міністр закордонних справ
 Густаво К. Гарсія (1915—1964) — американський прокурор і адвокат
 Густаво Шаріф (нар. 1966) — аргентинський художник
 Густаво Сіснерос (нар. 1946) — венесуельський медіамагнат
 Густаво Франко — колишній президент бразильського Центрального банку
 Густаво Джанетті (нар. 1979) — містер світу в 2003 році
 Густаво Рол (1903—1994) — італійський мислитель і художник

Особові імена
Чоловічі імена